Middletown puede referirse a:

Lugares 
Estados Unidos
Middletown (California), un lugar designado por el censo en el condado de Lake.
Middletown (condado de El Dorado, California), antiguo pueblo.
Middletown (San Diego), barrio
Middletown (Connecticut)
Middletown (Delaware)
Middletown (Illinois)
Middletown (Indiana)
 Middletown America  Muncie (Indiana) un lugar para los estudios Middletown. 
Prairie Creek (Indiana), también conocido como Middletown.
Middletown (Iowa)
Middletown (Kentucky)
Middletown (Maryland)
Middletown (Míchigan)
Middletown (Misuri)
Middletown (Nueva Jersey)
Middletown (condado de Delaware, Nueva York)
Middletown (condado de Orange, Nueva York)
Middletown (Ohio)
Middletown (condado de Dauphin, Pensilvania)
Middletown (condado de Northampton, Pensilvania)
Middletown (Rhode Island)
Middletown (Virginia)
Middletown Springs (Vermont)

Irlanda del Norte
Middletown (condado de Armagh)

Otros usos
Estudios Middletown, el caso del estudio sociológico de Muncie, Indiana de 1929 y 1937, cuando se le dio el seudónimo al pueblo de "Middletown America".